Хуан Корбалан:

 Корбалан, Хуан Антонио (род. 1954) — испанский баскетболист.
 Корбалан, Хуан Карлос (род. 1997) — мальтийский футболист.